Gunnar Nielsen kan henvise til:
 Gunnar Nielsen (skuespiller) (1919–2009), svensk skuespiller
 Gunnar Nielsen (atlet) (1928–1985), dansk atlet
 Gunnar Nielsen (fodboldspiller) (født 1986), færøsk fodboldspiller
 Gunnar Nielsen (redaktør) (1889–1969), dansk redaktør

Se også 
 Gunner Nielsen (født 1944), dansk olympisk roer
 Gunnar Nilsson